

Localidades 
 Wellsburg (Dakota do Norte)
 Wellsburg (Indiana)
 Wellsburg (Iowa)
 Wellsburg (Kentucky)
 Wellsburg (Nova Iorque)
 Wellsburg (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos